Mamou steht für:

 Mamou (Louisiana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Mamou (Guinea), Stadt in Guinea
 Mamou (Präfektur), Präfektur in Guinea
 Region Mamou, Region in Guinea
 Mamou (Kaba), Fluss in Guinea
 Mamou (Cère), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Cère

Siehe auch:
 Big Mamou (Indianerhäuptling)
 Big Mamou (Volkslied), amerikanisches Volkslied
 Mamu